Swami Satyananda ist der Name folgender Personen:

 Swami Satyananda, Pseudonym von Jörg Andrees Elten (1927–2017), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Swami Satyananda Giri (1896–1971), indischer Mönch, siehe Satyananda Giri 
 Swami Satyananda Saraswati (1923–2009), indischer Yoga-Meister, siehe Satyananda